V.Premier League – torneo pallavolistico femminile
V.Premier League – torneo pallavolistico maschile